Rollback (dataopslag), het terugdraaien van een actie bij dataopslag
 het vervangen van software of hardware door een oudere versie; vergelijk Upgrade
 Rollback (paardrijden), een actie bij het paardrijden
 een gevolg van subductie